Златен глобус за най-добра актриса в поддържаща роля () е една от категориите на наградите Златен глобус. Връчена е за първи път през 1943 година.

Победители и номинирани

1943 – 1949

1950 – 1959

1960 – 1969

1970 – 1979

1980 – 1989

1990 – 1999

2000 – 2009

2010 – 2019

2020 –

Външни препратки 
 Официален сайт на „Златен глобус“

Златен глобус
Златен глобус